Schram steht für:

 im Bergbau ein Schlitz im zu gewinnenden Material, siehe Schrämen
 Schram Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Personen:
 Adolf Schram (1848–1927), böhmischer Unternehmer
 Alois Hans Schram (1864–1919), österreichischer Maler des Jugendstils und des Neobarock
 
 Bitty Schram (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin
 Frederik Schram (* 1995), isländischer Fußballspieler
 Jessy Schram (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Jörg Schram (* 1939), österreichischer Manager
 Joseph Schram (1770–1847), deutscher Jurist und Bibliothekar
 Magnús Orri Schram (* 1972), isländischer Politiker (Allianz)
 Robert Schram (1850–1923), Astronom
 Stuart R. Schram (1924–2012), US-amerikanischer Physiker, Politikwissenschaftler und Sinologe
 Wilhelm Schram (1850–1925), tschechischer Historiker und Bibliothekar

Siehe auch:
 Schramm
 Schramme